Stephen Dugas, né le  à Massy en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || Jets de Viry-Châtillon || Ligue Magnus
|| 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Jets de Viry-Châtillon || Ligue Magnus
|| 23 || 3 || 2 || 5 || 24 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 36 || 5 || 7 || 12 || 12 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 40 || 2 || 6 || 8 || 28 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 32 || 8 || 9 || 17 || 20 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| - || 8 || 6 || 14 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| - || 5 || 9 || 14 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 28 || 12 || 17 || 29 || 28 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 28 || 8 || 13 || 21 || 22 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8 
|-
| 2004-2005 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 28 || 9 || 10 || 19 || 26 || 6 || 3 || 3 || 6 ||  4
|-
| 2005-2006 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 26 || 4 || 12 || 16 || 34 || 9 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2006-2007 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 24 || 7 || 10 || 17 || 44 || 7 || 2 || 2 || 4 || 18 
|-
| 2007-2008 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 24 || 4 || 7 || 11 || 47 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2008-2009 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 26 || 8 || 10 || 18 || 62 || 3 || 0 || 0 || 0 || 10 
|-
| 2009-2010 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 24 || 9 || 11 || 20 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2010-2011 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 23 || 6 || 7 || 13 || 40 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2011-2012 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 8 || 10 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 3 || 6 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2013-2014 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26 || 1 || 2 || 3 || 10 || 8 || 1 || 1 || 2 || 10

Notes et références 

Naissance en juillet 1977
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Massy (Essonne)